Николай Евграфович Апурин (1907—1984) — советский военнослужащий. В Рабоче-крестьянской Красной Армии служил в 1930—1932 годах и с января 1943 года по ноябрь 1945 года. Воинская специальность — сапёр. Участник Великой Отечественной войны. Полный кавалер ордена Славы. Воинское звание на момент демобилизации — старшина.

Биография

До войны 
Николай Евграфович Апурин родился 5 декабря (по другим данным — 6 декабря) 1907 года в деревне Понарьино Кинешемского уезда Костромской губернии Российской империи (ныне деревня Островского района Костромской области Российской Федерации) в крестьянской семье. Русский.

Николай Евграфович рано остался без отца. В связи с этим он вынужден был оставить школу после трёх лет учёбы и помогать матери по хозяйству. С началом коллективизации вступил в колхоз. В 1930—1932 годах проходил срочную службу в рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии. Служил в стрелковой части под Днепропетровском. После демобилизации уехал в Ярославль, где до начала Великой Отечественной войны работал вальцовщиком на Ярославском подошвенном заводе (с 1945 года — Ярославский завод резиновых технических изделий), входившем в состав Резино-асбестового комбината.

На фронтах Великой Отечественной войны 
С началом войны Ярославский подошвенный завод был переориентирован на выпуск военной продукции, и многие его высококвалифицированные специалисты, в том числе и Н. Е. Апурин, попали под бронь. Только в январе 1943 года просьба Апурина об отправке на фронт была удовлетворена, и 20 числа того же месяца Кагановичским районным военкоматом города Ярославля Николай Евграфович был призван в Красную Армию.

Сначала Н. Е. Апурин попал в учебный военный лагерь, где прошёл переподготовку и получил воинскую специальность сапёра. Весной 1943 года Апурина направили в формировавшуюся в резерве Верховного Главнокомандования 51-ю стрелковую дивизию, где его зачислили рядовым сапёром в 44-й отдельный сапёрный батальон, которым командовал капитан .

В действующей армии Н. Е. Апурин с июля 1943 года на Западном фронте. Боевое крещение принял под Смоленском в августе 1943 года во время Смоленской операции. Осенью 1943 года 51-я стрелковая дивизия была переброшена на 1-й Прибалтийский фронт и 26 ноября включена в состав 4-й ударной армии. Части дивизии заняли позиции в Витебской области северо-западнее населённого пункта Сиротино. Сапёры 44-го отдельного батальона сумели в короткие сроки создать эффективную систему оборонительных сооружений на участке дивизии, что позволило командованию 4-й ударной армии не думать о своих тылах при проведении Городокской операции, в результате которой войска 1-го Прибалтийского фронта значительно улучшили занимаемые позиции и создали угрозу окружения витебской группировки противника. Воплотить в реальность эту угрозу Ставка Верховного Главнокомандования планировала в рамках Витебской наступательной операции, при подготовке к которой отличился ефрейтор Н. Е. Апурин.

Орден Славы III степени 
Командир 51-й стрелковой дивизии полковник Алексей Яковлевич Хвостов уделял большое внимание разведке. Штаб его дивизии всегда располагал исчерпывающими сведениями о противостоявшем дивизии противнике, что достигалось хорошо поставленной разведывательной службой. Перед началом Витебской операции требовалось уточнить силу противника и выявить его огневые точки. 31 января 1944 года перед стрелковым батальоном одного из полков дивизии была поставлена задача провести разведку боем на своём участке. Противостоявший частям дивизии противник имел в этом месте мощную оборонительную линию, оборудованную проволочными заграждениями и минными полями. Группе сапёров, в которую был включён ефрейтор Апурин, было поручено проделать несколько проходов в заграждениях противника для своей пехоты. Противник сразу заметил сапёров и открыл по ним миномётный и пулемётный огонь, но советские бойцы продолжали продвигаться вперёд, обезвреживая по пути мины и срезая колючую проволоку. Сапёры проложили пехоте путь до самого переднего края немцев. Недалеко от вражеских траншей был ранен один из бойцов. Немцы заметили его и решили взять в плен, но ефрейтор Апурин бросился на помощь раненому, и отстреливаясь от наседающего противника, вынес боевого товарища в безопасное место. За успешное выполнение задания и спасение жизни раненого бойца приказом от 16 февраля 1944 года Николай Ефграфович был награждён орденом Славы 3-й степени (№ 1220).

Орден Славы II степени 

В ходе Витебской операции советским войскам не удалось достичь поставленных целей, и бои под Витебском приняли позиционный характер до лета 1944 года. Весной 1944 года Генеральный штаб Красной Армии начал разработку крупномасштабной наступательной операции в Белоруссии. Ставка постоянно требовала свежих разведданных, и группы разведчиков регулярно направлялись в тыл противника и на его передний края за «языками». Их задача осложнялась тем, что немцы, стремясь любой ценой удержать занимаемые позиции, буквально усеяли свою оборонительную линию противотанковыми и противопехотными минами. В связи с этим ефрейтор Н. Е. Апурин был переведён в 30-ю отдельную разведывательную роту своей дивизии на должность сапёра-разведчика. В апреле-мае 1944 года Николай Евграфович несколько раз прокладывал путь разведчикам через минные поля, вместе с ними ходил за линию фронта и принимал участие в захвате контрольных пленных. В новой должности Апурину приходилось участвовать и в крупных войсковых операциях. 29 апреля 1944 года перед 51-й стрелковой дивизией, с конца марта находившейся в составе 6-й гвардейской армии, была поставлена задача овладеть крупным опорным пунктом противника деревней Заозерье. Все инженерные силы дивизии в ночь с 29 на 30 апреля были брошены на разграждение немецких инженерных заграждений. Доделывать работу сапёрам пришлось уже утром 30 апреля под огнём врага. Ефрейтор Апурин на своём участке сумел проложить путь пехоте к самому переднему краю противника, что обеспечило успех штурмовой группы при взятии деревни. Николай Еврафович вместе с пехотинцами участвовал в штурме Заозерья и отражении последующих контратак противника. За своевременное выполнение боевого задания и проявленное в бою мужество ефрейтор Н. Е. Апурин был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

В июне 1944 года новым командиром 44-го отдельного сапёрного батальона стал капитан С. Д. Ярош. Степан Дмитриевич настоял на возвращении Н. Е. Апурина, одного из лучших сапёров дивизии, в подразделение, которому в рамках операции «Багратион» предстояло решать сложные и ответственные задачи. Перед самым началом Витебско-Оршанской операции в ночь на 22 июня ефрейтор Н. Е. Апурин получил боевую задачу проделать проходы в минных полях и проволочных заграждениях противника в районе деревни Мазуры. До рассвета было уже недалеко, и работать сапёру нужно было очень быстро. Большой опыт и отличная боевая подготовка позволили Апурину расчистить для стрелковых подразделений коридор шириной 30 метров. С началом атаки Николай Евграфович первым устремился на врага, увлекая за собой пехоту, и первым ворвался во вражеские траншеи. За доблесть и мужество, проявленные при выполнения боевого задания командования приказом от 20 июля 1944 года ефрейтор Н. Е. Апурин был награждён орденом Славы 2-й степени (№ 3414).

Орден Славы I степени 
Освободив Витебск, Полоцк и северо-восточные районы Литвы, 51-я стрелковая дивизия вступили на территорию Латвийской ССР. В начале Рижской наступательной операции её стрелковые подразделения вышли на подступы к латвийскому городу Бауска. С целью уточнения сил врага и выявления его огневых средств группе разведчиков дивизии была поставлена задача в ночь с 10 на 11 сентября 1944 года провести разведку боем. Обеспечить действия разведчиков должны были сапёры, которым в условиях сильного дождя под интенсивным обстрелом со стороны противника предстояло проделать проходы в минных полях и инженерных заграждениях немцев. За пять часов напряжённой работы бойцы 44-го отдельного сапёрного батальона, среди которых был и ефрейтор Н. Е. Апурин, сняли более 300 мин. Когда проход был готов, Николай Евграфович лично повёл разведчиков по проделанному коридору и вместе с ними ворвался в немецкие траншеи. После короткого рукопашного боя противник был выбит с занимаемого рубежа. Немцы, не смирившись с потерей позиций, скоро пошли в контратаку. Большая группа вражеских солдат обошла разведчиков с правого фланга. Выкатив на огневую позицию артиллерийское орудие, немцы открыли огонь прямой наводкой. Разведчики оказалась в очень трудном положении, но выручил ефрейтор Апурин. Взяв с собой трёх бойцов, Николай Евграфович скрытно обошёл противника с тыла и неожиданной атакой посеял панику в стане врага и обратил его в бегство. За успешное выполнение боевого задания, проявленное мужество и воинскую смекалку командир 44-го отдельного сапёрного батальона капитан С. Д. Ярош представил ефрейтора Н. Е. Апурина к ордену Славы 1-й степени.

Пока наградные документы ходили по инстанциям, Николай Евграфович успел поучаствовать в блокаде курляндской группировки противника. Затем в январе 1945 года 51-я стрелковая дивизия была переброшена в Польшу, и в составе 2-го Белорусского фронта вела наступление в рамках Восточно-Прусской операции. 21 января 1945 года в совместно с другими бойцами 44-го отдельного сапёрного батальона Апурин участвовал в разминирования переднего края немецкой обороны на реке Нарев на рубеже Остроленка — Новогруд, что во многом способствовало её успешному прорыву. В ходе операции 51-я стрелковая дивизия по тактическим соображениям была передана 3-му Белорусскому фронту. Во время наступательных действий дивизии в Восточной Пруссии Николай Евграфович находился непосредственно в боевых порядках пехоты. Своим мастерством он способствовал быстрому продвижению стрелковых подразделений и техники дивизии, участвовал в прорыве промежуточных рубежей немецкой обороны, ликвидировал опорные пункты и узлы сопротивления врага, громил немецкую группировку на побережье залива Фришес-Хафф, участвовал в штурме фортов № 4 и № 1а города-крепости Кёнигсберга. Здесь в столице Восточной Пруссии Николай Евграфович завершил свой боевой путь. Здесь же ему был вручён орден Славы 1-й степени за номером 173, присвоенный указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

После войны 
После окончания Великой Отечественной войны Н. А. Апурин служил в армии до ноября 1945 года. Демобилизовавшись в звании старшины, Николай Евграфович вернулся в Ярославль. Много лет работал на Ярославском заводе резиновых технических изделий бригадиром-вальцовщиком, затем трудился на Ярославском областном аптечном складе. За добросовестный труд был награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовое отличие». Умер Николай Евграфович 20 апреля 1984 года. Похоронен на Игнатовском гражданском кладбище Ярославля (сектор 62, могила № 222).

Награды 
 Орден Отечественной войны 2-й степени (11.05.1944)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Славы 1-й степени (24.03.1945)
 Орден Славы 2-й степени (20.07.1944)
 Орден Славы 3-й степени (16.02.1944)
 Медали, в том числе:
 Медаль «За взятие Кёнигсберга»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «За трудовое отличие»
 Нагрудный знак «Отличный сапёр»

Документы 
  номера в базе данных:

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Похороненные на Игнатовском кладбище Ярославля